

Architettura 
 Loggia dei Carraresi – edificio di Padova

Etnici
Carraresi – abitanti di Carrara
Carraresi – abitanti di Due Carrare

Persone 
 Flavio Carraresi – batterista, compositore e cantante italiano (1930-1984)

Storia 
 Carraresi – famiglia aristocratica veneta, secoli XII-XV
 Papafava dei Carraresi – famiglia aristocratica padovana

Pagine correlate 
 Carrara